Лавров, Виктор Васильевич:
 Лавров, Виктор Васильевич (1909—1983) — советский футболист.
 Лавров, Виктор Васильевич (род. 1952) — советский и российский журналист, публицист и писатель.